Akbugha ibn Ahmad, fill del sultà jalayírida Ahmad ibn Uways
 Akbugha Naiman o Ak Bugha Naiman, amir de Tamerlà (segona meitat del segle XIV)
 Akbugha Ja'un-i Qurban fou un cap dels Ja'un-i Qurban, que junt amb un altre cap de nom Karabai, es va revoltar per darrera vegada el 1404 i els dos foren derrotats i penjats.